Bride o Brides puede referirse a:

 The Bride (1973), película de Turquía;
 The Bride (1985), adaptación del Frankenstein de Mary Shelley;
 Brides (2004), película dirigida por Pantelis Voulgaris;
 Brides (2014), película de Georgia/Francia.
 Bride (1983–2013), banda de rock cristiano;
 Bride (1987), álbum de Annabel Lamb;
 Brides, revista estadounidense de publicación mensual;
 The Bride, novela de Julie Garwood;
 The Bride, publicación de Marvel Comics, por Reginald Hudlin;
 Bride, parroquia de la Isla de Man, Reino Unido.